Асьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Асьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот